I, Zombie ist der Titel folgender Werke:

 I, Zombie, Science-Fiction-Horrorroman von Doris Piserchia von 1982, erschienen unter dem Pseudonym Curt Selby
 I, Zombie: The Chronicles of Pain, britischer Spielfilm von Andrew Parkinson von 1999

Siehe auch:
 iZombie, US-amerikanische Dramedy-Serie (2015 ff.)
 iZOMBIE (Comic), DC-Horror-Comicserie von Chris Roberson und Michael Allred